Andrew Jackson, setè president dels Estats Units d'Amèrica.
 Andrew Jackson (enginyer de so), enginyer de so britànica conegut pels seus treballs amb Pink Floyd.
 Andrew Jackson Blackbird, cabdill dels Ottawa.